Arturo Baranzini – imprenditore, politico e antifascista italiano
 Ettore Baranzini – arcivescovo cattolico e scrittore italiano
 Mauro Baranzini – docente ed economista svizzero